een straaljager, zie F-35 Lightning II
 een gedeeltelijk voltooide fietsroute, zie F35 (Nederlandse fietssnelweg)
 een gedeeltelijk voltooide fietssnelweg in België, zie Fietssnelweg F35